Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Leblanc e Brian MacPhie che hanno battuto in finale Bill Barber e Ari Nathan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Sébastien Leblanc /  Brian MacPhie (Campioni)
 Bill Barber /  Ari Nathan (finale)

 Fernon Wibier /  Chris Woodruff (semifinali)
 Mike Chinchiolo /  Jim Pugh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1995